Cette page contient les pages d'homonymie de Anabase et Anabases.

Anabase (en grec ancien ( / ) signifie « montée » ou « ascension ».

Histoire 
Le terme « anabase » désigne une longue expédition militaire en référence à l'Anabase de Xénophon, employé dans le sens « ascension dans le haut pays » ou « expédition de la mer vers l'intérieur montagneux d'un pays ». L'anabase désigne spécifiquement :
 la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand et l'expédition jusqu'en Inde au 
 l'Anabase d'Antiochos III : la reconquête des satrapies orientales par le roi séleucide Antiochos III au

Littérature 
 L'Anabase de Xénophon rapporte l'expédition de Cyrus le Jeune contre son frère Artaxerxès II et la retraite des Dix Mille en 401 av. J.-C.
 L'Anabase d'Arrien (85-146) raconte la conquête de l'Asie par Alexandre le Grand.
 Anabase est un recueil du poète Saint-John Perse (1924).
 Anabase est un poème de Paul Celan publié en 1963 dans le recueil Die Niemandsrose (« La Rose de personne »).
 Anabase est le mot utilisé par Alain Badiou pour en faire un concept central de son étude sur le  dans Le Siècle (Éditions du Seuil, 2005).

Religion 
 L'anabase désigne la montée de l'esprit à l'origine dans les cultes à mystères.

Musique 
 L'anabase est un terme de musique des anciens Grecs indiquant une mélodie ascendante, appelée aussi euthia ou lepsis.

Médecine 
 L'anabase désigne la phase d'aggravation d'une maladie.

Médias 
 Anabase est l'ancien nom de la société de production de télévision Adventure Line Productions.
 Anabases est une revue d'histoire ancienne publiée depuis 2005.